Томас Мустер је освојио турнир. У финалу је победио Арона Крикстина резултатом 6:3, 6:1, 6:3.

Носиоци 

  Борис Бекер (треће коло)
  Пит Сампрас (друго коло)
  Михаел Штих (четвртфинале)
  Ги Форже (треће коло)
 n/a
  Петр Корда (друго коло) 
  Алберто Манчини (друго коло)
  Магнус Густафсон ''(друго коло)
|
  Карел Новачек ''(треће коло) 
  Емилио Санчез ''(треће коло) 
  Серђи Бругера ''(друго коло) 
  Рихард Крајичек ''(прво коло) 
  Александар Волков ''(друго коло) 
  Јакоб Хласек ''(прво коло) 
  Вејн Фереира ''(треће коло) 
  Арон Крикстин ''(финалиста) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1992.